14. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się między 24 a 27 lipca 1997 roku. Gospodarzem imprezy była stolica Słowenii – Lublana.

W imprezie wzięło udział 763 sportowców z 41 krajów Europy – do Lublany nie przybyli lekkoatleci z Albanii, Gruzji, Gibraltaru, Liechtensteinu, Luksemburga, Macedonii i Monako.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1997 w lekkoatletyce
1997
Lekkoatletyka w Słowenii
Sport w Lublanie